Вичавки — село в Україні, у Дубенському районі Рівненської області
 Вичавки — залишки після вичавлювання соку.